Проэнса () — португальская фамилия. Известные носители:

 Проэнса, Мигел (род. 1939) — бразильский пианист.
 Проэнса, Педру (род. 1970) — португальский футбольный арбитр.